Arnaldo Ferraguti (1862-1925) – pittore italiano
 Giovanni Ferraguti (1939) – fotografo e giornalista italiano
 Isa Ferraguti (1942) – politica italiana
 Mario Ferraguti (1944) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista